Кастельно́-Пикампо́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Ле-Фусре. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31119.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 630 км к югу от Парижа, в 50 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 198 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 127 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 88 были экономически активными, 39 — неактивными (показатель активности — 69,3 %, в 1999 году было 74,5 %). Из 88 активных жителей работали 77 человек (41 мужчина и 36 женщин), безработных было 11 (4 мужчины и 7 женщин). Среди 39 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна